Plzeňské povstání je název více událostí v Plzni:

 Plzeňské povstání (1945) – povstání proti německým okupantům v závěru druhé světové války
 Plzeňské povstání (1953) – násilně potlačené protikomunistické nepokoje dne 1. června 1953